Франсиско Рубио () (7 сентября 1979, Мехико, Мексика) — мексиканский актёр театра и кино.

Биография 
В мексиканском кинематографе дебютировал в 2001 году и с тех пор снялся в 21 работах в кино и телесериалах. Номинирован на премию TVyNovelas.

Фильмография

Избранные телесериалы 
 1985-2007 — «Женщина, случаи из реальной жизни»
 2002-03 — «Класс 406» — Карлос Муньос.
 2006-07 — «Два лица страсти» — Висенте Бустаманте.
 2008 — 
 «Кападокия» — Анибал.
 «Клянусь, что люблю тебя» — Клаудио Балкасар.
 2008-09 — «Осторожно с ангелом» — Рафаэль.
 2008- — «Роза Гваделупе» — Маурисио.
 2011- — «Как говорится»
 2012 — «Девушка из поместья Ураган» — Амадео Росадо.
 2013-14 — «Моя любовь навсегда» — Гонсало.
 2015-16 — «Просто Мария» — доктор Марко (Сервандо Манцетти — доктор Альберто Ривера).

Театральные работы 
 2011 — «В последнюю субботу июня»

Ссылки 
 Краткая биография.
 Официальная страничка актёра в Твиттере.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актёры по алфавиту
Актёры Мексики